

Bateau 
 Chasse-marée : vieux bateau à voile ;

Métier 
 Chasse-marée : ancien métier de mareyeur qui consiste en l'acheminement des produits de la pêche vers leurs lieux de consommation ;
 Chasse-marée : convoi de poisson frais vers les villes de l'intérieur, de la Manche vers Paris ;

Revue 
 Le Chasse-marée : magazine du groupe Infomer sur l'histoire et le patrimoine maritime.

Voir aussi 

 
 Marée : mouvement montant puis descendant des eaux des mers causé par l'effet conjugué des forces de gravitation de la Lune et du Soleil